Sonnenborn steht für:

 Sonnenborn (Balve), ein Ortsteil der Stadt Balve in Nordrhein-Westfalen
 deutscher Name von Słonecznik, Ort im früheren Ostpreußen, siehe Morąg #Gemeinde 
 ein Naherholungsgebiet in Uchtelfangen im Saarland, siehe Uchtelfangen #Grünflächen und Naherholung

Siehe auch:
 Sonneborn
 Sonnborn